Johan Frederik Bardenfleth er navnet på flere personer:

 Johan Frederik Bardenfleth (1674-1736) - dansk officer
 Johan Frederik Bardenfleth (1695-1771) – dansk officer
 Johan Frederik Bardenfleth (1740-1811) – dansk officer
 Johan Frederik Bardenfleth (1772-1833) – dansk søofficer
 Johan Frederik Bardenfleth (1805-1850) –
 Fritz Bardenfleth (1835-1890) – dansk amtmand (Johan Frederik Bardenfleth)